Лаврине́нко (Лавріненко, Лаврененко) — українське прізвище, походить від імені Лаврі́н (син Лавріна). Багато осіб із таким прізвищем були записані в Реєстрі Війська Запорізького 1649 року.
Лавриненко
 Лавриненко Анатолій Анатолійович — комбайнер ТОВ «Колос», Герой України.
 Лавриненко Андрій Михайлович — директор радгоспу Нововаршавського району Омської області, Герой Соціалістичної Праці.
 Лавриненко В'ячеслав Васильович — провідний український вчений в області п'єзоелектроніки, винахідник п'єзодвигуна.
 Лавриненко Дмитро Федорович — танкіст-ас, Герой Радянського Союзу.
 Лавриненко Микола Васильович (1917—1997) — начальник військ Західного прикордонного округу КДБ УРСР, генерал-лейтенант. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Лавриненко Микола Федорович — український політик, народний депутат 2-го та 3-го скликань (1994—2002 рр.).
 Лавриненко Микола Олексійович (єпископ Назарій) ( 1952) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Кронштадтський, вікарій Санкт-Петербурзької єпархії Росії.
 Лавриненко Михайло Захарович — професор, ректор Севастопольського державного технічого університету в 1975–1999 роках.
 Лавриненко Наталія Петрівна (* 1977) — білоруська веслувальниця, бронзова призерка Олімпійських ігор 1996 року.
 Лавриненко Олександр Петрович — полковник Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Литвиненко Олександр Сергійович — український футболіст, воротар клубу «Суми».
 Лавриненко Сергій Дмитрович — український футболіст і тренер.
 Лавриненко Сергій Микитович (* 1956) — наладчик Харківського механічного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Лавриненко Станіслав Іванович (* 1947) — трубач, педагог.
 Лавриненко Тимофій Кіндратович (1914 — ?) — бригадир тракторної бригади. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Лавриненко Юрій Олександрович — український звукооператор.
 Лавриненко Юрій Олександрович — доктор сільськогосподарських наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
Лавріненко
 Лавріненко Валерій Іванович (* 1952) — український науковець в галузі механічної обробки металів, доктор технічних наук, професор.
 Лавріненко Іван Йосипович (нар. 1945) — український поет, художник.
 Лавріненко Ірина Олександрівна (1934—1996) — вчена-хімік, професор, доктор хімічних наук. Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.
 Лавріненко Назар Петрович — український історик, краєзнавець, кандидат історичних наук (2008), редактор.
 Лавріненко Петро Григорович (1979—2014) — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Лавріненко Юрій Андріянович — український літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник «Розстріляного відродження».

Див. також 
 Лавриненков Володимир Дмитрович

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко